Лос-Сантос-де-ла-Умоса ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Куэнка-дель-Энарес. Занимает площадь 34,9 км². Население — 2165 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Ayuntamiento de Los Santos de la Humosa

Муниципалитеты Мадрида